Порожское сельское поселение или муниципальное образование «Порожское» — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Онежском муниципальном районе Архангельской области.

Соответствует административно-территориальным единицам в Онежском районе — Кокоринскому сельсовету (с центром в селе Порог) и Усть-Кожскому сельсовету (с центром в деревне Усть-Кожа)

Административный центр — село Порог.

География 
Порожское сельское поселение находится в центре Онежского района Архангельской области. На западе граничит с Нименьгским сельским поселением, на севере — с Онежским городским поселением. Крупнейшие реки: Онега, Вонгуда, Кожа, Анда.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году путём объединения Кокоринского и Усть-Кожского сельсоветов. Первоначально в 2004 году планировалось создать 2 сельских поселения: Порожское и Устькожское, а деревню Андозеро, посёлки Анда-Кирпичная и Ватега включить в состав МО «Онежское».

В 1963—1965 годах Усть-Кожский сельский Совет входил в состав Плесецкого сельского района.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит 20 населённых пунктов:
 железнодорожный разъезд Железнодорожный разъезд 243 км
 деревня Амосовская
 посёлок Анда-Кирпичная
 деревня Андозеро
 посёлок Ватега
 посёлок Вонгуда
 железнодорожная станция Вонгуда
 железнодорожный разъезд Грибаниха
 деревня Грибановская
 деревня Каменное
 деревня Карамино
 деревня Корельское
 деревня Макарьино
 деревня Медведевская
 деревня Наумовская
 деревня Павловская
 село Порог
 деревня Семёновская
 деревня Усть-Кожа
 деревня Чижиково

См. также 
 Список населённых пунктов Онежского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области
 Аэродром Ватега
 Андозеро

Примечания

Ссылки 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области»  (редакция 2004 года )
 ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 16 И 43 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
 Порожское пуниципальное образование 
 Подчинённые пункты Онежского района (Андозерский, Вонгудский, Кокоринский, Подпорожский, Усть-Кожский сельсоветы) // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах

Карты 
 Топографическая карта P37_3. Онега
 Топографическая карта Р-37-03_04. Онега.

Сельские поселения Архангельской области
Муниципальные образования Онежского района